De verschillende varianten van een liggend streepje kunnen naar gebruik en typografie worden ingedeeld:
Divisie (typografie): - (0x2d)
Liggend streepje (leesteken)
Koppelteken
Afbreekteken of afbreekstreepje
Weglatingsstreepje
Half kastlijntje of gedachtestreepje: – (Unicode U+2013, ANSI-tekenset 0x96)
Kastlijntje: — (Unicode U+2014, ANSI-tekenset 0x97)

Een laag liggend streepje heet underscore of onderstreepje: _

Bij de langere varianten hangt het van het font af of meerdere dezelfde aaneensluitend worden weergegeven.

Zie ook 
Liggend streepje in de Nederlandse spelling
Minteken

Typografie